× Aeridachnis, umjetni hibridni rod iz porodice kaćunovki, formula mu je Aerides × Arachnis

Izvori 

Kaćunovke